Durandé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Durandé (ort), Minas Gerais, 
 Durandé (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar